Balcha ist der Familienname folgender Personen:
 Kassa Balcha (* 1955), äthiopischer Leichtathlet
 Kebede Balcha (1951–2018), äthiopischer Marathonläufer